Confissões de Penélope foi um seriado de televisão exibido pela extinta Rede Tupi entre abril de 1969 e abril de 1970 ás 20h50. Foi escrita por Sérgio Jockyman e dirigida por Antônio Abujamra e John Herbert. 

O programa era uma tentativa de reviver o sucesso de Alô, Doçura (1953 - 1964), coisa que já havia sido tentada em A de Amor (1967) que foi um fracasso. Em contrapartida Confissões de Penélope fez um relativo sucesso e durou cerca de 1 ano no ar, sendo exibido ás 20h50.

Enredo 
Penélope, uma mulher casada que contava ao seu psicanalista sobre a sua vida conjugal e doméstica, com bastante humor e drama mostrados por meio de flashbacks.

Elenco 
 Eva Wilma.. Penélope 
 John Herbert.. Esposo de Penélope 
 Antônio Leite.. Psicanalista

Ver também 

 Lista de séries de televisão da Rede Tupi

Referências 
Séries da Rede Tupi
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1969
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1970